est un nom de famille japonais. Il serait le  le plus porté au Japon.

  est un réalisateur japonais d'animés ;
  est un athlète japonais ;
  est un footballeur japonais ;
  est un auteur japonais de mangas ;
  est un athlète japonais ;
  est un boxeur japonais ;
  est un joueur de basket-ball japonais ;
  est une joueuse de volley-ball japonaise ;
  est une joueuse de rugby à sept japonaise ;
  est un réalisateur et scénariste japonais ;
  est un nageur japonais ;
  est un architecte japonais contemporain.

Notes et références 

Patronyme japonais